Ofori ist Familienname folgender Personen:

 Ebenezer Ofori (* 1995), ghanaischer Fußballspieler
 Edwin Ofori-Attah (* 1985), deutscher Basketballspieler
 Kelvin Ofori (* 2001), ghanaischer Fußballspieler
 Kofi Asante Ofori-Atta, ghanaischer Politiker

 Patricia Ofori (1981–2011), ghanaische Fußballspielerin
 Peter Ofori-Quaye (* 1980), ghanaischer Fußballspieler
 Reginald Ofori-Twumasi († 2014), ghanaischer Bischof

 William Ofori-Atta (1910–1988), ghanaischer Politiker, Außenminister, Parteigründer (UNC) und Jurist